Зенково — топоним в России:

 Зенково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Пореченское
 Зенково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области, МО Забельская волость
 Зенково — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
 Зенково - деревня в Пркопьевском районе.